De UEFA Cupfinale van het seizoen 1980/81 is de 10e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 6 en 20 mei. AZ '67 nam het op tegen het Engelse Ipswich Town. De Britse club van trainer Bobby Robson kon in zijn selectie rekenen op de Nederlandse middenvelders Arnold Mühren en Frans Thijssen. Ipswich won de heenwedstrijd overtuigend met 3-0, maar ging in Amsterdam nog bijna onderuit. AZ won met 4-2, maar zag hoe de Engelsen hun eerste UEFA Cup in ontvangst mochten nemen. Frans Thijssen scoorde zowel in de heen- als terugwedstrijd voor Ipswich.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1981
Europacupvoetbal 1980/81
AZ
Ipswich Town FC
Sportevenement in Amsterdam
UEFA
UEFA